Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach (Weimar, 3 de septiembre de 1757-Torgau, 14 de junio de 1828) fue a partir de 1758 el duque y a partir de 1815 gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach. Fue conocido por la riqueza intelectual de su corte.

Biografía 

Carlos Augusto era el hijo de duque Ernesto Augusto II de Sajonia-Weimar-Eisenach y Ana Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Su padre murió cuando él tenía solamente nueve meses de edad. De acuerdo con lo estipulado en el testamento de su padre, Ana Amalia asumió la regencia de los ducados de Sajonia-Weimar y Sajonia-Eisenach en su nombre hasta su mayoría de edad.

La educación de Carlos Augusto estuvo a cargo de Johann Eustach von Görtz, quien se identificaba con las ideas de Jean-Jacques Rousseau y Johann Bernhard Basedow, y trataba de incorporar estas ideas dentro de la enseñanza de Carlos Augusto. Su madre temía que Görtz estaba alienando a su hijo, por lo que en 1772 incorporó al poeta y profesor de filosofía Christoph Martin Wieland al grupo de maestros del príncipe. Esto condujo a muchos conflictos entre Görtz y Wieland por el favor del futuro duque.

En 1774, bajo la supervisión de Görtz, hizo un viaje por Francia. En el viaje de regreso se detuvo en la corte de Darmstadt y se comprometió con la landgravina Luisa Augusta de Hesse-Darmstadt, que tenía su misma edad. Se detuvo además en Fráncfort del Meno para conocer al famoso Johann Wolfgang Goethe, a quien invitó a ir a Weimar. Este evento marcó el principio de una amistad para toda la vida con el poeta.

El 3 de septiembre de 1775, al cumplir los dieciocho años de edad, Carlos Augusto asumió las riendas del gobierno de sus territorios. Su madre no le dejó las finanzas en muy buen estado, pero al menos las deudas eran relativamente bajas. Un mes más tarde, el 3 de octubre, contrajo matrimonio en Karlsruhe con la princesa Luisa. Uno de sus primeros actos fue llamar a Goethe a Weimar, quien llegó el 7 de noviembre de 1775 a la ciudad. Carlos Augusto nombró al poeta miembro de su consejo privado y lo elevó a la nobleza por un edicto imperial en 1782.

El 5 de febrero de 1782 se hizo miembro de la logia masónica Amalia y en diciembre de ese año se convirtió en Caballero de la estricta observancia templaria bajo el nombre de a Falcone albo. El 2 de febrero de 1783 nació su hijo y príncipe heredero Carlos Federico, y el 10 de febrero Carlos Augusto entró en la Orden de los Iluminati con el nombre de Esquilo, llegando a alcanzar el grado de Regente dentro de la orden.

El 19 de enero de 1786, el rey Federico II el Grande le nombró caballero de la Orden del Águila Negra.

Carrera militar 

Al joven gran duque no le bastaba solamente con el reconocimiento en su pequeño ducado. Intervino también en la política del Sacro Imperio tratando de crear una coalición de principados como contrapeso al dualismo entre Prusia y Austria, pero estos esfuerzos tuvieron poco éxito.

Carlos Augusto entró al servicio de Prusia con el rango de mayor general de caballería. Tomó parte en la campaña contra Francia de junio de 1792 a diciembre de 1793, dentro del marco de la guerra de la Primera Coalición. Debido a diferencias de opinión con Federico Guillermo II de Prusia se retiró del ejército en 1794. No regresó al servicio militar hasta que Federico Guillermo III de Prusia ascendió al trono, cuando fue nombrado inspector general de la caballería en Magdeburgo el 21 de agosto de 1798. El 20 de mayo de 1802 fue ascendido a general de Caballería.

En 1806, durante la guerra de la Cuarta Coalición, comandó la vanguardia del cuerpo principal del ejército de Prusia. Después de la desastrosa derrota en la batalla de Jena, una de cuyas consecuencias fue el pillaje de Weimar por las tropas francesas, tuvo la suerte de que Napoleón no lo destronara de sus territorios. Se vio forzado a unirse a la Confederación del Rin y luchar contra Prusia en el sitio de Kolberg.

Después de la batalla de Leipzig Carlos Augusto se presentó en el cuartel general de la coalición contra Napoleón en Fráncfort del Meno y el 24 de noviembre de 1813 obtuvo el mando del III Cuerpo de Ejército alemán. En enero de 1814 su ejército estaba en Holanda y el 7 de febrero ocupó Bruselas. A fines de marzo sus fuerzas asediaron Maubeuge sin éxito. Con la entrada de las tropas de la coalición en París, el 9 de abril de 1814, se decretó el alto el fuego y Carlos Augusto renunció a su comando el 20 de abril. Como recompensa a sus largos años de servicio, en 1822 el rey de Prusia lo nombró comandante del 8° Regimiento de Coraceros.

Política 

En 1804 el hijo mayor de Carlos Augusto, Carlos Federico, se había casado con la princesa rusa María Pávlovna, hija del zar Pablo I de Rusia y hermana de su sucesor, el zar Alejandro I de Rusia. Gracias a la influencia del Imperio ruso durante el Congreso de Viena en 1815, que promovió sus intereses, Carlos Augusto fue nombrado "Gran duque" y sus territorios ampliados considerablemente.

Carlos Augusto rigió siguiendo los preceptos del despotismo ilustrado y con sensibilidad para las corrientes sociales de la época. No intervino contra la fundación de asociaciones estudiantiles en Jena, y Sajonia-Weimar-Eisenach fue el primer Estado alemán con una constitución de estamentos que, entre otras cosas, permitía la libertad de prensa y la libertad de expresión. Fue además promotor de una monarquía constitucional. En 1817 no prohibió, a pesar de sus reservas, la celebración estudiantil revolucionaria de los Festivales de Wartburg en Eisenach. Después de los Decretos de Karlsbad en 1819 tuvo que actuar más cuidadosamente.

Políticamente, el Gran duque apoyaba las viejas relaciones diplomáticas y dinásticas entre Prusia y el Imperio ruso. Esta política fue continuada por su hijo Carlos Federico, cuyas hijas se esposaron con príncipes de Prusia. María se casó con el príncipe Carlos y Augusta con el futuro Kaiser Guillermo.

Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach murió cerca de Torgau cuando regresaba de una visita a Berlín. Está enterrado en Weimar, en la cripta de los príncipes.

Legado 

Carlos Augusto no ha pasado a la historia por sus éxitos militares y políticos. Siguiendo los pasos de su madre, Ana Amalia, y de la mano de Goethe, se convirtió en promotor y patrón de las artes, creando lo que hoy se conoce como la época del Clasicismo de Weimar. Además de Wieland y Goethe, cultivó la amistad de Johann Gottfried Herder y Friedrich Schiller. En la ciudad de Jena, que pertenecía a sus territorios, se creó un segundo centro literario y filosófico donde actuaron Fichte, Hegel, Schelling y Schlegel.

En 1811 el compositor Johann Nepomuk Hummel fue contratado como maestro de música de Augusta, la nieta de Carlos Augusto, y el compositor residió el resto de su vida en Weimar.

A Carlos Augusto, que era un gran aficionado a la caza, se le atribuye también la raza de perros Weimaraner.

Descendencia 

Carlos Augusto y Luisa Augusta tuvieron siete hijos:
 Luisa Augusta Amalia (Weimar, 3 de febrero de 1779-Weimar, 24 de marzo de 1784).
 una hija (n. y m. Weimar, 10 de septiembre de 1781).
 Carlos Federico, Gran Duque de Sajonia-Weimar-Eisenach (n. Weimar, 2 de febrero de 1783 - m. Schloss Belvedere, cerca de Weimar, 8 de julio de 1853).
 un hijo (n. y m. Weimar, 26 de febrero de 1785).
 Carolina Luisa (Weimar, 18 de julio de 1786-Ludwigslust, 20 de enero de 1816), desposó el 1 de julio de 1810 a Federico Luis, Gran Duque Heredero de Mecklemburgo-Schwerin.
 un hijo (n. y m. Weimar, 13 de abril de 1789).
 Carlos Bernardo (Weimar, 30 de mayo de 1792-Liebenstein, 31 de julio de 1862).

Además, Carlos Augusto reconoció cinco hijos suyos nacidos fuera del matrimonio:

Con Eva Dorotea Wiegand (1755-1828)
Johann Karl Sebastián Klein (Stützerbach, 9 de junio de 1779-Weimar, 28 de junio de 1830), desposó el 22 de abril de 1817 con Anna Fredericka Henriette Müller. Tuvieron tres hijos.
Con Luise Rudorf (1777-1852)
Karl Wilhelm de Knebel (Templin, 18 de enero de 1796-Jena, 16 de noviembre de 1861), casado por primera vez el 6 de febrero de 1825 con Federica de Geusau, con quien tuvo un hijo, que murió en la infancia, antes de divorciarse en 1837; por segunda vez se casó el 14 de mayo de 1839 con Josephine Karoline Emilie Trautmann, con quien tuvo un hijo y dos hijas.
Con Henriette Karoline Fredericka Jagemann (1777-1848), creada Frau von Heygendorf
Carlos de Wolfgang (Weimar, 25 de diciembre de 1806-Dresde, 17 de febrero de 1895)
Augusto de Heygendorff (Weimar, 10 de agosto de 1810-Dresde, 23 de enero de 1874)
Mariana de Heygendorff (Weimar, 8 de abril de 1812-'s Gravenhage, 10 de agosto de 1836), casada el 15 de octubre de 1835 con Daniel, barón Tindal.
María Teresa Frau von Heygendorf di Dughetti (Weimar 1813-Palermo 1897), condesa de Sajonia-Weimar-Eisenach, dama de Corte y amante del Rey Luis III de Baviera con quien tuvo una hija natural reconocida en el Reino de Italia, María Inés Dughetti Frau von Heygendorf e Wittelsbach, quien fue condesa de Baviera y casó con el príncipe Italiano Cipriano Lanza Branciforte di Trabia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Willy Andreas (ed.): Politischer Briefwechsel des Herzogs und Großherzogs Carl August von Weimar. Volumen 1 1778-1790 (1954), Volumen 2 1791-1807 (1958), Volumen 3 1808-1828 (1973).
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Vol. 2, Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, sin año, p. 255-260.
 
 
 Volker Ebersbach. Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Goethes Herzog und Freund. (Biographie). Böhlau, Köln - Weimar - Wien 1998, ISBN 3-412-10997-5.

Enlaces externos 

Nacidos en Weimar
Johann Wolfgang von Goethe
Iluminados de Baviera
Duques de Sajonia-Weimar
Duques de Sajonia-Eisenach
Duques de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes duques de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes maestres de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Duques de Sajonia del siglo XIX